Капомал има више значења:

 Капомал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Капомал, Санта Марија де лос Капомо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику